Такмичење у класичном кајаку једноседу (К-1) на 500 м  за жене  на Летњим олимпијским играма 1952. у Хелсинкију одржано је 28. јула. 

Титулу освојену у  1948. у Лондону није бранила Карен Хоф из Данске.

На такмичењу је учествовало 13. кајакашица из исто толико земаља.

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Кајакашице су били подељене у три групе, прва са 5, кајакашица, друге две по четири. За финале се се пласирале по 3 првопласиране (КВ) из све три квалификационе групе. Финале је одржано истог дана.

Финале 
,

Биланс медаља у трци K-1 500 м за жене после 2 такмичења на ЛОИ (1948—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.